Biathlonowy bieg indywidualny mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984 na dystansie 20 km odbył się 11 lutego. Była to pierwsza męska konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk. Zawody odbyły się na trasach kompleksie olimpijskim Igman, niedaleko Sarajewa. Do biegu zostało zgłoszonych 64 zawodników, z których tylko jeden nie przystąpił do rywalizacji. 

Tytułu mistrza olimpijskiego nie obronił Anatolij Alabjew z ZSRR, który tym razem nie startował. Nowym mistrzem olimpijskim został Peter Angerer z RFN, srebrny medal wywalczył Frank-Peter Roetsch z NRD, a trzecie miejsce zajął Norweg Eirik Kvalfoss.

Medaliści poprzednich igrzysk

Wyniki

Bibliografia 
  
 Official Report of the 1984 Olympic Winter Games (PDF). Organising Committee of the XIVth Winter Olympic Games 1984. LA84 Foundation, str. 55 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984